Az ózdi Városi Stadion egy labdarúgó-stadion Ózd városának Bolyok városrészében, az Ózdi FC hazai pályája.

Története 

Az 1940-es évek végére láthatóvá lett, hogy a velencei sportpálya - amely ugyan szép és jó pályákat is tartalmazott - a fejlődő ózdi sportélet fékezőjévé vált. Egyöntetű volt a vélemény, hogy stadiont kell építeni.
Az előzetes tervek alapján az új ózdi sportközpont a labdarúgó mérkőzéseken és az atlétikai versenyeken közel húszezer néző befogadására adott lehetőséget. Az építést 1950-ben, a Magasépítő Vállalat dolgozói kezdték el, anyagilag pedig a Testnevelési és Sportbizottság kétszázezer (!) forinttal segítette a földmunkák kivitelezését. Ebből az összegből építették meg a tribün alapjait. A stadion "felhúzása" kezdetben a helyi sportvezetés és a városi tanács mellőzésével folyt, teljes mértékben a fent említett vállalat dolgozóira volt bízva. Az építkezés azonban lassú ütemben haladt, majd le is állt. 1952-ben, az OTSB változtatott ezen az állapoton, megbízta a városi tanácsot a munkálatok irányításával.

Az akkori ózdi vezetés a járási TSB-vel valamint a Vasas Sport Kör elnökségével karöltve brigádokat szervezett és az eredeti terv szerint mintegy huszonöt holdnyi területen a több száz önkéntessel hozzáláttak a munkához. Több határidő módosítás után 1958-ra nagyjából állt az ózdi stadion. Ekkor a füves labdarúgó pályán négyezer ülőhely és tízezer állóhely várta az ózdi futballbarátokat. A centerpálya mellett kialakították a salakos edzőpályát és a klubházat is.

Az új stadion első mérkőzésén, 1958. február 16-án az Ózdi Vasas gárdája háromezer néző előtt 2-2-es döntetlent játszott a Bp. Láng Gépgyár csapatával. Az új létesítmény első hazai gólját Siska szerezte egy távoli lövésből. A hivatalos nyitómérkőzést azonban egy héttel ezután tartották. Az ózdi futballisták az Újpesti Dózsát látták vendégül és 4-3-as győzelmet arattak.

1959-től fokozatosan épült, fejlődött az ÓKSE stadionja. Felépítették az öltözőket, szertárakat, megépült a modern kézilabda-pálya, 1969-ben a modern négysávos tekecsarnok, és három évvel ezután elkészültek a teniszpályák is.

Adatok 
 Cím: 3600 Ózd, Bolyki főút 4.
 Befogadóképesség:
 összesen: 14.000
 ülőhely: 4.000
 állóhely: 10.000
  Hazai csapat(ok): 1. Ózdi FC
 Nézőcsúcs: 22.000 fő (Ózdi Kohász - FTC, 4-4, NB I., 1981)
 Talaj típusa: természetes füves
 Eredményjelző tábla: van
 Világítás: nincs
 Futópálya: van
 Nyitómérkőzés: 1958. február 23., Ózdi Vasas - Újpesti Dózsa, 4-3

Magyar labdarúgó-stadionok
Ózd